Molex – azienda produttrice di sistemi di interconnessione elettronici, elettrici e in fibra ottica
 Molex – tipo di connettori elettrici ideati dall'omonima azienda
 Molex – materiale termoplastico modellabile e resistente ideato da Frederick August Krehbiel e suo figlio Edwin